Elčin Ismajilov (Elçin İsmayılov Mehdi oğlu) (* 29. července 1982) je bývalý ázerbájdžánský zápasník–judista a sambista.

Sportovní kariéra 
Připravoval se v Baku v klubu Attila pod vedením Ali Davrišova. V judistické seniorské reprezentaci se pohyboval od roku 1999 v superlehké váze. V roce 2000 startoval jako úřadující mistr Evropy na olympijských hrách v Sydney. Ve čtvrtfinále nezvládl poslední minutu zápasu proti Uzbeku Alisheru Muxtarovovi, nechal se chytit do držení a obsadil konečné sedmé místo. Od roku 2002 před turnaji složitě shazoval kilogramy a do olympijského roku 2004 šel ve vyšší pololehké váze do 66 kg. Na olympijských hrách v Athénách nezvládl zápas úvodního kola s Maďarem Miklósem Ungvárim. Rok 2005 začal úspěšně, ale v dalších letech se výsledkově trápil. V roce 2008 se na olympijské hry v Pekingu nekvalifikoval. Vzápětí ukončil sportovní kariéru. Věnuje se trenérské práci.

Elčin Ismajilov byl pravoruký judista s osobní technikou eri-seoi-nage, sodecurikomi-goši a ruznými sambistickými strhy a zvedačkami sukui-nage.

Vítězství 
 2001 - 1x světový pohár (Varšava)
 2002 - 2x světový pohár (Minsk, Bukurešť)
 2003 - 1x světový pohár (Varšava)
 2004 - 1x světový pohár (Minsk)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Elčina Ismajilova na judoinside.com pozn. v profilu jsou sloučení dva-tři-čtyři judisté stejného jména.

Ázerbájdžánští judisté
Ázerbájdžánští olympionici
Narození v roce 1982
Žijící lidé
Muži
Ázerbájdžánské osobnosti 20. století
Ázerbájdžánské osobnosti 21. století
Narození v Baku